Педа́сельга () — деревня в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Деревянского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположена на берегу реки Пухтица. Через деревню проходит автодорога Петрозаводск — Вознесенье.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 344 человека.

Интересные факты 
Крестьянин деревни Педасельга Полагин Иван Дмитриевич (?—1916), герой Первой мировой войны, ефрейтор, был награждён военным орденом Святого Георгия 4-й степени. Убит в бою.

Улицы 
 ул. Луговая
 ул. Радиоцентр

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района